Moruț ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Moruț (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Moruț (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud